Enikon bezeichnet verschiedene Orte:
die mittelalterliche Wüstung Enikon in der Gemarkung Wiechs, Stadt Schopfheim, Baden-Württemberg, Deutschland
die Ortschaft Enikon an der Grenze zwischen den Gemeinden Cham und Hünenberg im Kanton Zug, Schweiz